Лупья может означать:

 Лупья (нижний приток Камы) — река в Пермском крае, левый приток Камы, 1181 км от устья Камы
 Лупья (средний приток Камы) — река в Кировской области, левый приток Камы, 1349 км от устья Камы
 Лупья (верхний приток Камы) — река в Кировской области, левый приток Камы, 1473 км от устья Камы
 Лупья — деревня в Ленском районе Архангельской области.
 Лупья — посёлок в Ленском районе Архангельской области.
 Лупья — коммуна во Франции, департамент Од.